Gaoling bezeichnet:

 Gaoling (高陵区), Stadtbezirk von Xi’an in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Gaoling (Du’an) (高岭镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Du’an im Autonomen Kreis Guangxi, Volksrepublik China
 Gaoling (Muping) (高陵镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Muping in der chinesischen Provinz Shandong
 Gaoling (Miyun) (高岭镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Miyun der chinesischen Hauptstadt Peking
 Gaoling (Shishou) (高陵镇), Großgemeinde der Stadt Shishou in der chinesischen Provinz Hubei
 Gaoling (Suizhong) (高岭镇), Großgemeinde im Kreis Suizhong in der chinesischen Provinz Liaoning
 Gaoling (Susong) (高岭乡), Gemeinde im Kreis Susong in der chinesischen Provinz Anhui
 Gaoling (Wangdu) (高岭乡), Gemeinde im Kreis Wangdu in der chinesischen Provinz Hebei